4-я церемония объявления лауреатов премии «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа за 1983 год состоялась 8 апреля 1984 года в Third Street Elementary School, в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Статистика 
{| class="standard"
|-
!Фильм || ||победы
|-
|• Одинокая леди / The Lonely Lady ||<center>11 ||<center>6
|-
|• Геркулес / Hercules ||<center>5 ||<center>2
|-
|•  / Stroker Ace ||<center>5 ||<center>1
|-
|• Челюсти 3 / Jaws 3-D ||<center>5 ||<center>-
|-
|• Хорошая пара / Two of a Kind ||<center>5 ||<center>-
|-
|• Йентл / Yentl ||<center>3 ||<center>-
|-
|• Остаться в живых / Staying Alive ||<center>3 ||<center>-
|-
|•  / Il mondo di Yor ||<center>3 ||<center>-
|-
|• Керель / Querelle ||<center>3 ||<center>-
|-
|• Женщины за решёткой / Chained Heat ||<center>2 ||<center>1
|-
|• Супермен 3 / Superman III ||<center>2 ||<center>-
|-
|•  / A Night in Heaven ||<center>1 ||<center>1
|-
|}

 Список лауреатов и номинантов 

{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="250px"|Категории
!colspan=3| Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Худший фильм
|colspan=4 style="background:#EEDD82"|• Одинокая леди (Universal) (продюсер: Роберт Р. Уэстон)
|-
|colspan=4|• Геркулес (MGM-UA/Cannon) (продюсеры: Менахем Голан и Йорам Глобус)
|-
|colspan=4|• Челюсти 3 (Universal) (продюсер: Руперт Хитциг)
|-
|colspan=4|• Гонщик Строкер (Universal) (продюсер: Хэнк Мунджин)
|-
|colspan=4|• Хорошая пара (20th Century-Fox) (продюсеры: Роджер М. Ротштайн и Джо Уизан)
|-
| rowspan=5|<center>{{s|Худшая мужская роль}}
| rowspan=5 align="center" width="93px"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Кристофер Аткинс — «Ночь на небесах» (за роль Рика Монро)
|-
|colspan=2|• Ллойд Бокнер — «Одинокая леди» (за роль Уолтера Торнтона)
|-
|colspan=2|• Луи Ферриньо — «Геркулес» (за роль Геркулеса)
|-
|colspan=2|• Барбра Стрейзанд — «Йентл» (за роль Йентл, переодетой в мужчину)
|-
| width="125px"|• Джон Траволта  — ||«Остаться в живых» (за роль Тони Манеро), «Хорошая пара» (за роль Зака Мелона)
|-
| rowspan=5|<center>Худшая женская роль
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Пиа Задора — «Одинокая леди» (за роль Джерили Рэндалл)
|-
|colspan=2|• Лони Андерсон — «Гонщик Строкер» (за роль Пембрук Фини)
|-
|colspan=2|• Линда Блэр — «Женщины за решёткой» (за роль Кэрол Хендерсон)
|-
|colspan=2|• Фэй Данауэй — «» (за роль леди Барбары Скелтон)
|-
|colspan=2|• Оливия Ньютон-Джон — «Хорошая пара» (за роль Дебби Уайлдер)
|-
| rowspan=5|<center>Худшая мужская роль второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Джим Нэйборс — «Гонщик Строкер» (за роль Харви)
|-
|colspan=2|• Джозеф Кали — «Одинокая леди» (за роль Винсента Дакосты)
|-
|colspan=2|• Луис Госсетт мл. — «Челюсти 3» (за роль Кэлвина Бучарда)
|-
|colspan=2|• Энтони Холланд — «Одинокая леди» (за роль Гая Джексона)
|-
|colspan=2|• Ричард Прайор — «Супермен 3» (за роль Гаса Гормана)
|-
| rowspan=5|<center>Худшая женская роль второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|{{s|• Сибил Даннинг —}} ||style="background:#EEDD82"|«Женщины за решёткой» (за роль Эрики), «Геркулес» (за роль Ариадны)|-
|colspan=2|• Биби Беш — «Одинокая леди» (за роль Вероники Рэндалл)
|-
|colspan=2|• Финола Хьюз — «Остаться в живых» (за роль Лауры)
|-
|colspan=2|• Эми Ирвинг — «Йентл» (за роль Хадасс)|-
|colspan=2|• Дайана Скаруид — «Странные захватчики» (за роль Маргарет Ньюман)
|-
| rowspan=5|<center>Худшая новая звезда
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Луи Ферриньо — «Геркулес» (за роль Геркулеса)
|-
|colspan=2|• Лони Андерсон — «Гонщик Строкер» (за роль Пембрук Фини)
|-
|colspan=2|• Рэб Браун — «Йор, охотник будущего» (за роль Йора)
|-
|colspan=2|• Синди и Сэнди (визжащие дельфины) — «Челюсти 3»
|-
|colspan=2|• Финола Хьюз — «Остаться в живых» (за роль Лауры)
|-
| rowspan=5|<center>Худший режиссёр
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Питер Сасди за фильм «Одинокая леди»
|-
|colspan=3|• Джо Элвс — «Челюсти 3»
|-
|colspan=3|• Брайан Де Пальма — «Лицо со шрамом»
|-
|colspan=3|• Джон Херцфелд — «Хорошая пара»
|-
|colspan=3|• Хэл Нидэм — «Гонщик Строкер»
|-
| rowspan=5|<center>Худший сценарий
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Эллен Шепард, Джон Кершоу и Шоун Рэндолл — «Одинокая леди»
|-
|colspan=3|•  Томас Хедли мл. и Джо Эстерхаз — «Танец-вспышка»
|-
|colspan=3|• Луиджи Коцци (в титрах как Льюис Коатс) — «Геркулес»
|-
|colspan=3|• Ричард Мэтисон, Карл Готтлиб и Гердон Трублад — «Челюсти 3»
|-
|colspan=3|• Джон Херцфелд — «Хорошая пара»
|-
| rowspan=5|<center>Худший саундтрек
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Чарли Калелло, Джефф Харрингтон, Дж. Пеннинг и Роджер Вудурис — «Одинокая леди»
|-
|colspan=3|• Пер Рабен — «Керель»
|-
|colspan=3|• Джорджо Мородер — «Супермен 3»
|-
|colspan=3|• Мишель Легран (музыка), Мэрилин Бергман и Алан Бергман (слова) — «Йентл»
|-
|colspan=3|• Джон Скотт, Гвидо Де Анджелис и Маурицио Де Анджелис — «Йор, охотник будущего»
|-
| rowspan=5|<center>Худшая песня к фильму
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• The Way You Do It — «Одинокая леди» — авторы: Джефф Харрингтон и Дж. Пеннинг'''
|-
|colspan=3|• Each Man Kills The Thing He Loves — «Керель» — музыка: Пер Рабен, слова из поэмы Оскара Уайльда|-
|colspan=3|• Lonely Lady — «Одинокая леди» — музыка: Чарли Калелло, слова: Роджер Вудурис
|-
|colspan=3|• Yor's World! — «Йор, охотник будущего» — музыка: Гвидо Де Анджелис и Маурицио Де Анджелис, слова: Барбара Антония, Сьюзен Дункан-Смит, Полин Ханна и Чезаре Де Натали
|-
|colspan=3|• Young and Joyful Bandit — «Керель» — музыка: Пер Рабен, слова: Жанна Моро
|-
|}

 См. также 
 «Оскар» 1984 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 1984 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
  BAFTA 1984 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1984 (премия французской академии кинематографических искусств и техники)
 «Сатурн» 1984 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты на официальном сайте премии «Золотая малина»
 Лауреаты и номинанты премии «Золотая малина» на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотая малина»
События 8 апреля
апрель 1984 года
1984 год в Калифорнии
Кинопремии 1984 года